« Conventuel » est un adjectif de l'univers monastique. Ainsi :
 un prieuré peut être simple ou conventuel
 on appelait Conventuels les Frères mineurs conventuels.

Le terme de convent a été repris par la franc-maçonnerie.